Yellow Flower () — шестой мини-альбом южнокорейской гёрл-группы MAMAMOO. Он был выпущен лейблом Rainbow Bridge World 7 марта 2018 года и был распространен компанией Kakao M. Он содержит семь песен, включая ведущий сингл «Starry Night». Это первый альбом из серии 4 Seasons, 4 Colors.

Трек-лист

Чарты

Еженедельный чарт

Ежемесячный чарт

Годовой чарт

Сингл 
«Paint Me »

«Starry Night »

Награды

Музыкальные программы

Примечания 

Мини-альбомы в стиле k-pop